Donja Jagodnja je naselje u sastavu Općine Polača, u Zadarskoj županiji. Nalazi se 7 kilometara sjeveroistočno od Biograda i 8 kilometara jugozapadno od Benkovca.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 113 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji